Cerovac je lahko:
 Cerovac Barilovićki (Hrvaška)
 Cerovac Vukmanićki (Hrvaška)
 Cerovac, Smederevska Palanka (Srbija)
 Cerovac, Šabac (Srbija)
 Cerovac, Gračac (Hrvaška)
 Cerovac, Bizovac (Hrvaška)
 Cerovac, Čaglin (Hrvaška)
 Cerovac, Kragujevac (Srbija)
 Cerovac (priimek)